Tenisový turnaj WTA Guangzhou International Women's Open 2011 se konal ve dnech 19. – 25. září v čínském Kantonu venku na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie International. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Maria Kirilenková (semifinále)
  Jarmila Gajdošová (čtvrtfinále)
  Xenija Pervaková (1. kolo, skreč)
  Petra Martićová (čtvrtfinále)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Alberta Briantiová (1. kolo)
  Chanelle Scheepersová (vítězka)
  Magdaléna Rybáriková (finále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu:
  Lu Ťing-ťing
  Sun Šeng-nan
  Čeng Saj-saj

Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
  Zarina Dijasová
  Hsieh Su-jei
  I-fan Süová
  I-ťing Čaová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jarmila Gajdošová /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)  Alberta Briantiová /  Petra Martićová (semifinále)  Kchaj-čchen Čchangová /  Jill Craybasová (čtvrtfinále)  Marija Kondratěvová /  Sun Šeng-nan (1. kolo)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2011